Рано Хабибовна Абдуллаева (; ) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1935 году в Узбекской ССР. Член КПСС. Отец - офицер НКВД.

С 1955 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. Защитила рано кандидатскую диссертацию на тему: «Деятельность комсомола Узбекистана в годы семилетки 1959-1965 гг.» Тема докторской: «Руководство КПСС Советами в условиях развитого социализма».

В 1955—1988 гг. — учительница, первый секретарь Шафирканского райкома комсомола, завотделом Шафирканского райкома КП Узбекистана, секретарь, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Узбекистана, первый секретарь Самаркандского обкома ЛКСМ Узбекистана, секретарь Самаркандского обкома КП Узбекистана, первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана, завотделом культуры ЦК КП Узбекистана, заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР, секретарь ЦК КП Узбекистана по идеологии.

Арестована в рамках узбекского дела, оправдана.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов, Верховного Совета Узбекской ССР 6-го, 9-го, 10-го и 11-го созывов.

Делегат XXIII, XXIV, XXVII съездов КПСС.

Живёт в Ташкенте.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 244.
 Абдуллаева, Рано Хабибовна. Молодежь Узбекистана в борьбе за коммунизм [Текст]. — Ташкент : Узбекистан, 1964. — 50 с., 4 л. ил.; 16 см.
 Интервью 2019 года
 Запретная глава

Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Узбекистана
Первые секретари ЦК ЛКСМ Узбекистана
Секретари ЦК КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана